Esistono più comuni francesi con questo nome

Maumusson – Loira Atlantica
Maumusson – Tarn e Garonna